Burg Rehberg steht für:

 Burg Rehberg, anderer Name der Burg Rechberg, Oberösterreich
 Burgruine Rehberg, Niederösterreich
 Burg Rehberg (Rehberg), Burgstall in Woldegk-Rehberg, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Siehe auch:
 Schloss Ruhberg